Bording (plaats), plaats in Denemarken
 Bording (parochie), parochie in Denemarken

Personen
 Anders Bording, Deens hoogleraar en dichter
 Peter Bording, Nederlands operazanger
 Klaas, Klaas en Jacob Bording, de Durgerdammers op een ijsschots